Клас Ёран Ка́рлссон (; ) — шведский кёрлингист.

В составе смешанной сборной Швеции участник  (заняли девятнадцатое место). В составе смешанной парной сборной Швеции участник и бронзовый призёр . .

Играет в основном на позиции третьего и четвёртого. Многократно бывал скипом команды.

Достижения 
 : серебро (2011, ).
 : серебро (2011).
 : бронза ().
 : золото (2008), серебро (2009).
 : бронза (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы Швеции по кёрлингу